Ашулу́к — железнодорожная станция Астраханского региона Приволжской железной дороги на неэлектрофицированной линии Красный Кут — Астрахань, расположенная в Харабалинском районе Астраханской области, в 15 км от районного центра города Харабали, в 1 км восточнее села Тамбовка.

О станции 
К востоку от станции расположен одноимённый военный полигон.

Через станцию следуют пассажирские поезда в Москву, Волгоград, Саратов, Санкт-Петербург, Баку, Нижний Новгород, Астрахань, Махачкалу, Тюмень, Нижневартовск.

История 
Открыта в 1907 году.

Деятельность 
 продажа пассажирских билетов;
 приём и выдача багажа;
 приём и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования

Дальнее следование по станции 
По состоянию на декабрь 2018 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Примечания

Ссылки 
 История станции Ашулук
 Единая сетевая разметка: Ашулук
 Тарифное руководство № 4. Алфавитный список железнодорожных станций
 Тарифное руководство № 4 (ред. от 28.11.2008, с изм. от 06.10.2010) Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог»
 Ашулук на сайте translogist.ru
 Ашулук на карте Астраханской области
 
 Карта железных дорог и автодорог Астраханской области
 Карта Приволжской железной дороги

Станции Астраханского региона Приволжской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Астраханской области